

X/1999 

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes psíquicosHabilidad de entrar y destruir los Kekkai 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Su nombre significa: Nacimiento del sello de la verdad

Es el antagonista, quien, antes de que su ascensión oscura, fuera un amigo muy querido de Kamui. Fuuma es al principio era una persona amable y apacible que ayudaba a su padre en el Templo Togakushi y adoraba por sobre todo a su hermana menor Kotori, en el instituto era muy sobresaliente en deportes. Después Nataku ataca Kyogo y roba la primera espada, pero antes de morir Kyogo le confiesa a Fuuma que él es la estrella gemela de Kamui. En consecuencia cuando Kamui escoge ser un Dragón de Cielo, Fuuma se convierte automáticamente en uno de Tierra, y como su primera acción como villano ataca a Kamui y mata cruelmente a Kotori (en la serie solo la atraviesa con la espada, en el manga es descuartizada con los cables con que esta atada y en la película la atraviesa con la mano para así sacar la espada). Aunque él sea retratado como sádico en la película y en la serie de TV, en el manga se retrata a Fuuma con una luz menos diabólica. De modo interesante, parece que Fuuma (se autodeclara el Kamui de los Dragones de Tierra) puede ver, o sentir, los deseos verdaderos, de todas las personas - y aún de una manera más extraña, parece sentirse fuertemente obligado a conceder los deseos de otros. Pero no todo es lo que parece ya que Fuuma no siempre trabaja de modos puramente destructivos; por ejemplo, en el volumen catorce del manga, Fuuma le salva la vida a una niña y su madre diciéndole a la niña que se vayan rápido a su casa antes de la destruyera Ebisu Garden Place (un lugar ubicado en Shibuya, Japón). Su explicación de esto parece ser que la niña simplemente no deseaba morir.

Después de la transformación drástica de Fuuma en el Kamui de los Dragones de Tierra, Kamui decide que hará todo lo posible por recuperar a Fuuma no importa si su deseo no es comprendido o incluso si tiene que renunciar a su vida y esto lo demuestra en el episodio final de la serie donde deja que Fuuma lo mate y diciéndole que el no será olvidado y que vivirá en su corazón por siempre; en el Ova Fuuma muere decapitado por Kamui.

Nota:En el manga únicamente se le nombra como "Kamui" (a veces esto crea confusión con el Kamui real). En definitiva, Fuuma a menudo es mencionado como " Kamui Oscuro " " o la Sombra Kamui " para distinguirlo tanto de su antigua personalidad como de la nueva.

Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE 

Dentro del arco argumental de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, Fuuma tiene un alter ego del mismo nombre, siendo el líder de un grupo alter ego de los dragones del cielo y que custodian la torre de Tokio.

Cuando el grupo de viajeros llegan a este país, Fuuma hace acto de aparición cuando Shaoran, Fye y Mokona acompañan al grupo liderado por Kamui para conseguir "algo de alimento" de los gusanos mutantes de este mundo. Fuuma tiene un breve enfrentamiento con Kamui donde se percata que este se encuentra herido debido a lo lento de sus movimientos. Según palabras de Kusanagi y compañía, Fuuma es el único que puede pelear de igual a igual con Kamui.

Más adelante, Fuuma vuelve a hacer acto de aparición, ya que el agua de la torre se estaba agotando ofrece a la banda del Edificio de Gobierno una de las plumas de Sakura a cambio de que la gente que está en la torre pueda cambiarse al Edificio de Gobierno. Después, Fuuma revelaría ser un cazador de objetos (ya sea que lo contrataran o por iniciativa propia) y que llegó a Tokio hacía 4 años con ayuda de la magia de Yuuko. Además también revela ser el hermano menor de Seishirou, lo cual genera conflictos con Kamui, otra vez. Aunque muy a menudo discute y lucha con Kamui, esto último se puede observar que lo hace simplemente por diversión, ya que también se puede apreciar en pequeños detalles que posee una especie de "afecto" por él, aparte en el manga se siente un poco decepcionado y cabizbajo cuando Kamui le dice que se iría muy pronto del país de Tokio. Fuuma le daría a Sakura la brújula que necesita para cumplir con su misión de recuperar el huevo de luz.

Posteriormente, Fuuma hace acto de aparición en el mundo de Japón (el de Kurogane) junto con su hermano Seishirou, ya que tiene la encomienda de trasladar el brazo mecánico que fue construido por Tomoyo del mundo de Piffle a este mundo para que Kurogane pueda utilizarlo (ya que el mismo se lo había cortado con la intención de llevarse a Fye al siguiente mundo). Es en este mundo, donde se sabe que para que Fuuma pudiera trasladarse de una dimensión a otra, este realizaría el traslado de objetos para Yuuko (en este caso fue el brazo cibernético).
Tiende a echarle a su hermano la culpa de todo ( "Por tu culpa Kamui no me quiere...") y hablar mal de él con todo el mundo ("Mi hermano se hace viejo..." "Mi hermano es problemático..." "Mi hermano es raro...").

Curiosamente en Tsubasa, aunque Seishiro es el hermano mayor (como en X), Fuuma es técnicamente mayor que el, ya que según el omake del tomo 16 de X, seishiro en tsubasa solo tiene 15 años, mientras que Fuuma tiene 16, debido a que Fuuma suele quedarse más de la cuenta en los mundos a los que visita, a diferencia de su hermano que permanece en ellos solo lo absolutamente suficiente). Esto es un simbolismo, debido a que las CLAMP, sus creadoras, han declarado que entre Seishiro y Fuuma, este último es, claramente el adulto, o sea que ha madurado más, aunque sigue siendo bastante infantil.

X
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE